Esta é uma lista com todas as participações que deram entrada no Festival Eurovisão da Canção, por ordem de apresentação geral, ou seja, a ordem de apresentação seguida ao longo dos anos.

Por ano

Por ordem de apresentação geral 
Esta é uma lista com todas as participações que deram entrada no Festival Eurovisão da Canção, por ordem de apresentação.

Final

Canção nº1

Canção nº2

Canção nº3

Canção nº4

Canção nº25

Canção nº26

Canção nº27

Por classificação e pontuação

Final 

Listas sobre o Festival Eurovisão da Canção
Festival Eurovisão da Canção
Canções do Festival Eurovisão da Canção